Игумения Ирина (, в миру Новка Йованович ; 21 ноября 1961, Ниш) — монахиня Сербской православной церкви, игуменья монастыря Липовац.

Биография 
Новка Йованович родилась 21 ноября 1961 года в семье Живойина и Веры Йовановичей из села Ясеновик недалеко от Ниша. В роду Йовановичей с давних времён были представлены благочестие и строгое христианское воспитание, которое, в первую очередь, взращивал и прививал глава семьи Ратко Йованович.

Первой из рода Йовановича, кто решил стать монахиней, была в октябре 1975 года семнадцатилетняя Гвозденка Йованович (в монашестве Харитина), тётя матери Новки. Пятнадцатилетняя Новка по примеру родственницы поступила в монастырь Липовац в день Святых апостолов Варфоломея и Варнавы 24 июня 1976 года. В марте 1981 года епископом Нишским Иринеем послушница Новка была пострижена в рясофор с именем Ирина в честь великомученицы Ирины Илиопольской. Вместе с тремя другими рясофорными монахинями этого монастыря — Ксенией, Харитиной и Христосией — Ирина была пострижена в малую схиму в 1998 году. Мать Ирина до сих пор проживает в своём монастыре.

Епископ Нишский Арсений (Главчич) 2 января 2021 года на Божественной литургии представил мать Ирину игуменьей этого монастыря.

Примечания

Ссылки 
 Ирина (Йованович)
 Монастырь Липовац 

Игумены Сербской православной церкви